Samsung SGH-X600 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Philips 362
 Panasonic X200
 Samsung SGH-X610
 LG G5600
 Philips 568

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Мобільні телефони, представлені в 2003 році